Дальневосточный край
 Демократический выбор Казахстана — оппозиционное политическое движение в Казахстане
 Датчик высотной коррекции
 Детская воспитательная колония
 Диалоговый вычислительный комплекс — серия советских компьютеров
 Дом военной книги
 Дальневосточная генерирующая компания, ОАО
 Диссеминированная интраваскулярная коагулопатия